Mandragóra (növénynemzetség) a burgonyavirágúak rendjébe és a burgonyafélék családjába tartozó nemzetség
 Mandragóra (La mandragola), Niccolò Machiavelli színpadi vígjátéka (1524)
 Mandragóra (La mandragola), Alberto Lattuada 1965-ös olasz filmje
 Mandragóra (Mandrake), Tripp Reed 2010-es amerikai tévéfilmje